La fortune est le destin ou le hasard et ce qui est obtenu en saisissant les occasions qu'ils offrent (bonne fortune ou mauvaise fortune) ;
 D'une manière allégorique, la Fortune est, dans la mythologie romaine, la déesse du hasard ;
 Le principe métaphysique de la tychè (en grec ancien ) est celui de la « fortune », nécessité transcendantale qui oriente les évènements dans le sens d’une finalité prédéterminée ; 
 Au sens moderne, la bonne fortune est notamment la richesse ;
 En finance, la fortune est un patrimoine important.

Toponyme 
 Fortune, ville canadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Pointe-Fortune est un village dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges au Québec (Canada) ;
 (19) Fortune, est un astéroïde découvert par John Russell Hind le .

Patronyme 
 Frederick Fortune (1921-1994), bobeur américain ;
  (1973-), chanteur et compositeur canadien (INXS) ;
 Robert Fortune (1812-1880), botaniste britannique ;
 Robert Fortune (19?-), metteur en scène français ;
 Scott Fortune (1966-), joueur de volley-ball américain ;
 Sonny Fortune (1939-2018), saxophoniste et flûtiste américain de jazz ;
 Steven Fortune, auteur de l'algorithme de Fortune.

Prénom 
 Fortune Feimster (née en 1980), actrice américaine.

Musique 
 Fortune, une chanson de Nami Tamaki (2005) ;
 Fortune, Cinquième album studio de Chris Brown (2012) ;
 Fortune, un groupe français de musique électro-pop.

Autres 
 Fortune, un roman de Joseph Conrad édité en 1913 ;
 Fortune, un magazine américain fondé en 1930 par Henry Luce et consacré à l'économie ;
 Fortune, est un personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear ;
 fortune (sans majuscule), est un petit programme d'UNIX qui affiche une citation au hasard ;
 Fortune, est un feuilleton télévisé français en 13 épisodes de 26 minutes, créé par Louis Falavigna et Bernard Dabry, réalisé par Henri Colpi (1969) ;
 Fortune est un clan de catcheur de la  ;
 , le nom de  de la Royal Navy.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme